Алье́р (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Каудаль. Занимает площадь 375,89 км². Население — 12 582 человека (на 2010 год).

Фотографии

Население

Города-побратимы 
 Жамблу, Германия

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 Federación Asturiana de Concejos 
 Aller y sus pueblos

Муниципалитеты Астурии
Населённые пункты Астурии